Darragh ist der Name folgender Orte:

 Darragh (County Clare), Irland
 Darragh (Limerick), Irland
 Darragh Cross, im County Down, Nordirland

Darragh ist der Familienname folgender Personen:
 Archibald B. Darragh (1840–1927), US-amerikanischer Politiker
 Cornelius Darragh (1809–1854), US-amerikanischer Politiker
 Harold Darragh (1902–1993), kanadischer Eishockeyspieler
 Jack Darragh (1890–1924), kanadischer Eishockeyspieler
 John Darragh (1772–1828), US-amerikanischer Politiker
 Patch Darragh (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler
 Paul Darragh (1953–2005), irischer Reitsportler